M83 puede estar referido a:

 Molinillo Austral (M83), una galaxia espiral barrada.
 M83, un grupo francés de música electrónica.
 Bomba M83, una bomba antipersonal estadounidense, copia de la SD 2 nazi.